Золотая башня:

 Торре дель Оро (Золотая башня) — достопримечательность Севильи, мавританская башня, сооружённая для защиты гавани.
 Золотая башня (Регенсбург) — средневековая башня в Регенсбурге, из категории так называемых «семейных башен», принадлежавших патрицианским фамилиям.